Według danych za rok 2011 w Austrii było ponad 200 miast. Stolica kraju Wiedeń jako jedyne miasto liczył ponad milion mieszkańców; 4 miasta z ludnością 100–500 tys., 4 miasta z ludnością 50–100 tys., 8 miast z ludnością 25–50 tys., 56 miast z ludnością 10–25 tys., oraz reszta miast poniżej 10 tys. mieszkańców.

Największe miasta w Austrii 
Największe miasta w Austrii według liczebności mieszkańców (stan na 2018):

Alfabetyczna lista miast w Austrii 
Zestawienie na podstawie publikacji Statistik Austria Bevölkerungsstand 1.1.2012 zawierającej dane o liczbie ludności jednostek podziału terytorialnego Austrii oraz jednostek nomenklatury NUTS. Liczba ludności 200 austriackich miast według stanu na 1 stycznia 2012 w przeliczeniu na podział administracyjny obowiązujący tego samego dnia.

Nazwy miast powiatowych i stolic krajów związkowych wyróżniono.

Przypisy

Bibliografia 
 World Gazetteer 
 Statistik Austria: Bevölkerungsstand 1.1.2012, Wien 2012

 
Austria